Io, mammeta e tu è un brano musicale del cantautore italiano Domenico Modugno, pubblicato nel dicembre 1955 come lato 2 del 18° singolo Musetto/Io, mammeta e tu.

Il testo è di Riccardo Pazzaglia, la musica di Domenico Modugno.

La canzone compare anche nell'omonimo film.